Hans Walz ist der Name folgender Personen:

* Hans Walz (Manager) (1883–1974), deutscher Kaufmann und Manager
 Hans Walz (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler 
 Hans Walz (Soziologe) (* 1941), deutscher Hochschullehrer für Soziologie und interkulturelle Soziale Arbeit/Ethik
 Hans Hermann Walz (1914–1998), deutscher Theologe